Alan Thompson (kanovaarder) (1959), Nieuw-Zeelands kanovaarder
 Alan Thompson (voetballer) (1973), Engels voetballer
 Alan Thompson (zwemcoach) Australisch zwemcoach
 Alan Thompson (wetenschapper) wetenschapper